Посоамарго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 52,2 км². Население — 382 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки